Pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet 1952 odbyły się w Moskwie (Związek Radziecki) w dniach 17-29 sierpnia 1952 roku. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Turniej rozegrano systemem kołowym (każdy z każdym po jednym meczu, bez fazy pucharowej). Zwyciężczyniami zostały reprezentantki gospodarzy.

W turnieju wzięły udział także Polki, które zajęły wysokie 2. miejsce.

Drużyny uczestniczące 
  ZSRR
  Bułgaria
  Rumunia
  Czechosłowacja
  Francja
  Węgry
  Polska
  Indie

Wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Historia FIVB
 Pełne zestawienie wyników

1952 w piłce siatkowej
1952 w ZSRR
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w ZSRR
Zawody sportowe w Moskwie